Ermengarde (parfois aussi orthographié Hermengarde ; Irmingard en allemand) est un prénom féminin d'origine germanique composé des éléments ermen « fort, entier » et gard « protection » en vieux haut allemand. Aujourd'hui desuet, il fut porté principalement à l'époque médiévale.

Parmi les porteuses de ce nom, on peut notamment mentionner :
 Ermengarde de Hesbaye (vers 778 - † 818), impératrice par son mariage avec l'empereur Louis I le Pieux, fille d'Ingramm, comte de Hesbaye.
 Ermengarde de Tours (vers 804 - † 851), impératrice par son mariage avec l'empereur Lothaire I, fille d'Hugues, comte de Tours.
 Ermengarde de Provence (852/855 - 896), fille de Louis II le Jeune, femme de Boson V de Provence.
 Ermengarde de Germanie (827 - † 864), fille de Lothaire , épouse en 848 de Gislebert de Maasgau.
 Ermengarde de Troyes, épouse du comte Adaleleme de Troyes († 894), puis du comte Manassès Ier l'Ancien.
 Ermengarde d'Anjou, fille de Geoffroy  d'Anjou, comte d'Anjou, et d'Adélaïde de Vermandois, mariée à Conan Le Tort, duc de Bretagne.
 Ermengarde d'Auvergne, épouse du comte Robert Ier d'Auvergne.
 Ermengarde de Bourgogne (vers 905 - vers 945), épouse en 928 Gilbert de Chalon, troisième duchesse de Bourgogne.
 Ermengarde d'Anjou ( ? - † 1076), épouse de Geoffroy II Ferréol.
 Ermengarde d'Anjou (1072 - † 1146),  épouse de Guillaume IX d'Aquitaine puis de Alain IV Fergent.
 Ermengarde d'Auvergne (?), épouse de Guigues IV de Forez.
 Ermengarde de Verdun (? - † 1042), épouse de Otton  de Zutphen.
 Ermengarde de Bourgogne (morte après 1057), épouse du dernier roi de Bourgogne, Rodolphe III.
 Ermengarde de Tonnerre (vers 1032 - † 1083), épouse de Guillaume  de Nevers.
 Ermengarde de Carcassonne (morte après 1101), vicomtesse d'Albi, Nîmes, Béziers et Agde, héritière des comtés de Carcassonne et Razès.
 Ermengarde de Provence, plusieurs femmes ont porté ce nom.
 Ermengarde de Narbonne (1127/1129 - † 1196 ou 1197), vicomtesse de Narbonne de 1143 à 1192.
 Ermengarde de Limbourg († 1283), duchesse de Limbourg de 1279 à 1283, épouse 1276 de Renaud  († 1326), duc de Gueldre.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français